Хе́йсканен () — финская фамилия.

 Хейсканен, Вейко (1895—1971) — финский геодезист.
 Хейсканен, Ким Иванович (1938—2011) — советский и российский учёный, геолог.
 Хейсканен, Миро (род. 1999) — финский хоккеист.
 Хейсканен, Нико (род. 1989) — финский футболист.
 Хейсканен, Янне (1979—2022) — финский барабанщик.